Schöner Tag steht für:

 Der schöne Tag, deutscher Fernsehfilm von Thomas Arslan (2001)
 Der letzte schöne Tag, deutscher Fernsehfilm von Johannes Fabrick (2011)

Siehe auch:
 Flatliners – Heute ist ein schöner Tag zum Sterben, US-amerikanischer Film von Joel Schumacher (1990)
 Belle de Jour – Schöne des Tages,  französischer Film von Luis Buñuel (1967)
 Die schönen Tage, französischer Film von Marion Vernoux (2013)
 Der schönste Tag
 Schöne Tage